Florie Auclerc est une actrice française, d'origine espagnole.

Biographie 
Florie Auclerc s'est formée à l'école de théâtre Claude Mathieu à Paris après avoir obtenu une licence d'anglais à l'Université Bordeaux-Montaigne. Elle s'installe ensuite à Londres où elle travaille et participe aux workshops de la London Academy of Music and Dramatic Art et de l'Actor Center.

Elle intègre le master expérimental en Arts Politiques (SPEAP), à Sciences Po, au sein de l'École des Affaires Publiques, en 2016-2017 sous la direction de Frédérique Aït-Touati et de Bruno Latour.

Elle débute en 2010 en tournant dans Camus.

En 2015, elle tourne dans Porto, réalisé par Gabe Klinger aux côtés de Lucie Lucas et elle est choisie en 2016 pour être la voix française de la comédienne Saoirse Ronan dans Brooklyn. Elle sera également la voix de Zoey Deutch dans le film Le Dernier Jour de ma vie produit par Netflix. Elle est la nouvelle égérie L'Oréal Professionnel pour la web série Check my Hair. En 2017 elle tourne dans la série produite par Amazon Studios American Patriot sous la direction de Steven Conrad

Au théâtre, elle interprète Alice Wonderland pour la Compagnie Magnus Casalibus puis intègre en 2015 la troupe du Théâtre du Petit Monde à Paris avec qui elle collaborera sur deux spectacles : Le Petit Chaperon Rouge, mis en scène par Martin Loizillon et Le Malade Imaginaire.

Elle enseigne le théâtre pour Les Enfants de la Comédie Musicale au Centre de Danse du Marais à Paris et présente l'émission Voyage au bout de la nuit sur C8 de 2013 à 2015.

Elle monte sa compagnie de théâtre avec Margaux Vallé : La Comédie 16Frcs.

En 2015, elle co-écrit et met en scène Julie Josselin dans son seul en scène : Un Café, un Frëëdent ?

Filmographie

Cinéma

Longs métrages 
 2012 : L'Air de rien : la barmaid
 2014 : La Crème de la crème : une fille
 2016 : House of VHS : la jeune femme italienne
 2016 : Porto : Blanca

Courts métrages et web-séries 
 2012 : Des bouches à l'oreille : la femme trompée
 2013 : Girls Don't Cry Part II : la jeune femme
 2013 : Clic ! : la jeune femme joyeuse
 2014 : La caisse s'il vous plait : Constance Ellis
 2015 : Rick : la barmaid
 2016 : Summer Kite : Harmonie
 2017 : Dans les bois : l'Orée : Jane Bendis
 2017 : Check my Hair : Camille
 2020 : Closing Night : Claire Desrivieres

Télévision

Séries télévisées 
 2009 : RIS police scientifique : une fille
 2009 : Section de recherches : Céline Tomassin
 2009 : PJ : Tania
 2009 : Comprendre et pardonner : Astrid
 2010 : Diane, femme flic : Lolita
 2016 : The Wonderful Life of Sylvain B. : ?
 2017 : Commissariat central : Fanny
 2017 : American Patriot : Valérie

Téléfilms 
 2009 : Camus : Anouchka Gallimard

Doublage

Films 
 Zoey Deutch dans : 
 Le Dernier Jour de ma vie (2017) : Samantha « Sam » Kingston
 Petits coups montés (2018) : Harper

 2015 : Brooklyn : Eilis Lacey (Saoirse Ronan)
 2017 : Beach Rats : Simone (Madeline Weinstein)
 2017 : My Cousin Rachel : Louise Kendall (Holliday Grainger)

Séries télévisées 
 2017 : Damnation : Cynthia Rainey (Hannah Masi)
 2022 : From : Sara (Avery Konrad)

Notes et références

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Étudiant de l'université Bordeaux III
Élève de la London Academy of Music and Dramatic Art
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Actrice française de théâtre